Manana steht für:
 Mānana, Insel des Hawaii-Archipels
 Mañana (Band), Schweizer Independent-Band
 Mañana (Lied), Lied von Peggy Lee und Dave Barbour
 Manana (Schriftstellerin), georgische Schriftstellerin
 Manana (Vorname), weiblicher Vorname

Manana ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Manana (* 1972), papua-neuguineischer Leichtathlet und Olympiateilnehmer 

Siehe auch: